Слово Демков имеет следующие значения:

Топоним 
 Демков — село на Украине

Фамилия 
 Демков, Артём Демьянович (род. 1989) — белорусский хоккеист.
 Демков, Михаил Иванович (1859—1939) — русский педагог; историк и популяризатор педагогики.
 Демков, Николай Фёдорович (1894—1941) — советский архитектор-конструктивист.
 Демков, Юрий Николаевич (1926—2010) — советский и российский физик-теоретик.

См. также 
 Демково